Niemcy:
 Osterwald – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Grafschaft Bentheim
 Osterwald – pasmo górskie

Osoby:
 Georg Osterwald – niemiecki malarz
 Hazy Osterwald – szwajcarski muzyk

Zobacz też:
 Garbsen-Osterwald
 Ostervald